Турнир в группе B в рамках 59-го чемпионата мира по хоккею с шайбой проходил в Словакии.

Турнир проходил в один круг.

Турнир

Итоговая таблица

Итоги

См. также 
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой 1995
 Группа С1 чемпионата мира по хоккею с шайбой 1995
 Группа С2 чемпионата мира по хоккею с шайбой 1995

Ссылки 

 hockeyarchives.info 

1